Elands River (Nord Ouest)
 Elands River (Wilge)

Voir aussi
 Bataille d'Elands River (1900)
 Bataille d'Elands River (1901)